Сенина — название населённых пунктов в России:

 Сенина — хутор в Урицком районе Орловской области.
 Сенина — деревня в Белоевском сельском поселении Кудымкарского района Пермского края.
 Сенина — деревня в Верх-Иньвенском сельском поселении Кудымкарского района Пермского края.
 Сенина — деревня в Туринском городском округе Свердловской области.

Люди 
 Сенина, Клавдия Егоровна (1925-1955) — Герой Социалистического Труда, звеньевая совхоза.